Конкурс песни «Евровидение-2013» (; ; ) — 58-й конкурс песни «Евровидение»; проводился в шведском городе Мальмё с 14 по 18 мая 2013 года. Швеция стала страной-победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2012», прошедшего в Баку (Азербайджан), где победной песней стала «Euphoria» в исполнении певицы Лорин.

В Швеции кандидатами на проведение музыкального фестиваля выступили три города — столица Стокгольм, Гётеборг и Мальмё. Последний в июле 2012 года и был выбран Шведской телерадиокомпанией. Евровидение прошло на территории «Мальмё-Арена».
Спонсорами трансляции выступили Schwarzkopf, и финско-шведский оператор сотовой связи TeliaSonera.
Ранее Швеция проводила у себя Евровидение четыре раза: в 1975, 1985, 1992 (также в Мальмё) и в 2000 годах. Таким образом, Швеция проводит «Евровидение» в пятый раз, при этом Мальмё становится городом-«хозяином» во второй раз.

Датами двух полуфиналов стали 14 мая и 16 мая 2013 года, финала — 18 мая 2013 года.
В конкурсе участвовало 39 стран. Первое место на конкурсе заняла участница из Дании Эммили де Форест с песней «Only Teardrops», набравшая по результатам голосования 281 балл.
От участия в конкурсе 2013 года отказались представители Португалии, Чехии, Польши, Словакии, Турции, Боснии и Герцеговины и ряда других имевших права стран, в то время как армянское телевидение подтвердило своё возвращение на «Евровидение». Представители Кипра и Греции выступали, несмотря на глубокий экономико-социальный кризис в этих странах.

Место проведения

Мальмё 
«Мальмё Арена» в городе Мальмё была выбрана местной телерадиокомпанией площадкой для проведения предстоящего «Евровидения».

Мальмё расположен в провинции Сконе на юге Швеции и является третьим по величине городом своей страны, а также одним из крупнейших городов Скандинавии. Город находится на территории двух муниципалитетов: собственно Мальмё и Бурлёв. Население города составляет более 303 тыс. человек (по состоянию на 2010 год); почти треть населения — иммигранты и их потомки. Также более 280 тыс. человек живёт в агломерации (пригородах). Почти рядом, через один из самых больших в Европе мостов, в получасе езды через Эресуннский пролив, находится столица Дании Копенгаген, откуда прибывала масса зрителей и болельщиков, которым не требовалось останавливаться в отелях.

В связи с проведением Евровидения-2013 в городе ожидалось до 100 тысяч туристов. На главной городской площади Сторторгет были установлены часы обратного отсчёта до начала конкурса.

Выбор места проведения 

После победы Швеции на Евровидении 2012 года глава шведской телекомпании SVT Ева Гамильтон заявила местным СМИ о том, что на проведение конкурса претендуют три города: Стокгольм, Гётеборг и Мальмё.

Идея о возможности проведения конкурса в Глобен-Арене (Стокгольм) была отклонена по причине проведения в ней в установленные сроки чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013.

Также местной телекомпанией обдумывался вариант проведения конкурса сразу в трёх городах: оба полуфинала в Гётеборге и Мальмё и финал в Стокгольме, однако 18 июня 2012 года этот вариант был отвергнут.

20 июня 2012 года стало известно, что в апреле 2013 года на территории арены «Scandinavium» в Гётеборге будет проведена . В местных СМИ выражались и другие опасения, в частности связанные со стоимостью гостиничных номеров в этом городе. В связи с этими проблемами Гётеборг также снял свою заявку на проведение конкурса.

Утром 8 июля 2012 года в «SVT» объявили окончательное решение о том, что конкурс пройдёт в городе Мальмё, на «Malmö Arena» вместимостью в 15 500 зрителей.

«SVT» выражала желание провести конкурс на арене несколько меньшей, чем были в последние годы в других странах, проводивших «Евровидение», поэтому главный акцент изначально ставился на «Malmö Arena». Исполнительный продюсер предстоящего конкурса Мартин Эстердаль в интервью шведской прессе пояснил, что ему не нравится идея проведения песенного фестиваля на больших площадках. По мнению Эстердаля, это не делает «Евровидение» лучше; при этом продюсер в качестве своеобразного «антипримера» указал на место проведения Евровидения 2001 года, стадиона «Паркен» (Копенгаген, Дания). Также Мартин Эстердаль выразил надежду на то, что предстоящее «Евровидение» «поднимет опыт в его проведении на новый уровень»

Арену готовили к конкурсу в течение трёх недель силами 250 человек. Сцена арены вдавалась в зал так, что была окружена зрителями с трёх сторон. В финале в зале также был установлен длинный белый мост, по которому прошли парады флагов и команды победительницы.

Организация конкурса

Организаторы 
Исполнительным продюсером предстоящего конкурса был назначен Мартин Эстердаль. 21 июня 2012 года STV также сообщила о включении в «конкурсную команду» Кристеля Тольза Виллерса (руководитель по связям с общественностью), Кристера Бьоркмана (шоу-продюсер; по совместительству также председатель жюри Melodifestivalen'a и участник Евровидения 1992) и Йохана Бернхагена (ответственный за трансляцию). Неизменным с Евровидения-2011 контролирующим голосование и прочие технические вопросы супервайзером конкурса был Йон Ула Санн.

Финансирование 

Проведение конкурса обошлось телекомпании «SVT» в 15 млн евро, городу — в 3,1 млн евро. Также были и инвестиции спонсоров.

Спонсоры 
Официальными спонсорами трансляции являются шведско-финская телекоммуникационная компания сотовой связи «TeliaSonera», немецкая косметическая компания «Schwarzkopf», сеть супермаркетов «ICA» и «Tetra Pak» и шведская косметическая компания «IsaDora».

Продажа билетов 
11 июля 2012 года шоу-продюсер конкурса Кристер Бьоркман посоветовал фанатам Евровидения воздержаться от покупки билетов, находившиеся некоторое время в обращении. Он заявил, что планировка арены ещё не завершена, а продажа официальных билетов ещё не началась. Заявление было сделано после того, как шведский веб-сайт «Biljett Nu» начал продавать билеты на конкурс. Цена на такой билет составляла 5 000—7 000 шведских крон (около 23 000—33 000 рублей). Позже эти билеты изъяли из продажи.

21 ноября 2012 года телеканал «SVT» объявил о начале официальной продажи билетов, самые дорогие из которых стоили немного более 2 тыс. шведских крон (около 215 евро), а перекупщиками продавались до 3 тыс. шведских крон.

Формат

Голосование 

В совмещении результатов голосования жюри и телезрителей произошли изменения, эти изменения были подробно изложены в официальных правилах конкурса 2013 года. Каждому члену жюри соответствующей страны было вменено ранжировать каждую песню, кроме собственной же страны. Результаты голосования от каждого члена жюри объединяются для получения общего рейтинга от первого до последнего места (1 место - 1 балл рейтинга, ..., 25 место - 25 баллов рейтинга). Кроме того, результаты телеголосования интерпретируются как полный рейтинг с учётом полного результата телеголосования, а не только 10 лучших (1 место - 1 балл рейтинга, ..., 25 место - 25 баллов рейтинга). Сочетание полного рейтинга жюри и рейтинга телеголосования является общим рейтингом всех выступлений. Песня, которая получит наименьший рейтинг (сумма мест), получает 12 баллов, вторая по рейтингу 10 баллов, третья - 8 и т.д. до 10 места (1 балл).

Впервые в конкурсах всем желающим было предложено скачать с официального сайта и установить на персональных компьютерах специальное приложение, которое формировало и отправляло sms-голоса для учёта в телеголосовании так же, как их отправка с мобильных телефонов.

Ведущие 

17 октября 2012 года Мартин Эстердаль в интервью шведской газете «Dagens Nyheter» сообщил, что SVT планирует на конкурсе 2013 года иметь только одного ведущего, в отличие от предыдущих годов проведения, когда ведущих было трое. Последний раз одним ведущим конкурс проводился в 1995 году. Официальной телеведущей конкурса 28 января 2013 года была объявлена Петра Меде.

В финале конкурса ей помогал шведский певец и представитель Швеции на конкурсе 2011 года Эрик Сааде, который находился в гринруме во время объявления результатов голосования и общался с участниками конкурса.

Графический дизайн 

17 января 2013 года, во время распределения участников по полуфиналам, официальный вещатель конкурса «EBU» продемонстрировал графический дизайн, созданный брендинговым агентством «Happy F&B» для конкурса 2013 года, показывая форму бабочки и лозунг «We Are One» (). «Бабочка имеет множество цветов и текстур, она также представляет нечто маленькое, которое может начать мощное и большое движение, известное как эффект бабочки, указывая, что взмах от одной бабочки может начать ураган».

Компьютерные изображения бабочки предваряли перебивки телетрансляции и видеоролики-презентации, в которых бабочка была окрашена в цвета флага страны, представитель которой начинал выступление. Перед финалом конкурса был показан видеоролик о путешествии гусеницы из проводившего Евровидение 2012 Азербайджана по свету и её превращении в символ конкурса Евровидение 2013 — бабочку около арены Мальмё. Бумажными бабочками граждане города украсили многие общественные места Мальмё, включая памятник королю Карлу X Густаву на главной городской площади Сторторгет.

Парад флагов 
На Евровидении 2013 впервые в начале финала прошёл полноценный парад флагов, подобный тем парадам наций, которые традиционно проводятся на олимпиадах (флаги участников также выносились ещё на Евровидение 2011, но тогда это был просто сценический номер с двойниками прошлогодней победительницы). По длинному мосту, согласно английскому алфавиту, прошли представители прошедших в финал государств-участников, перед которыми знаменосцы несли национальные флаги с табличками названий стран.

Проведение

Жеребьёвка 
3 января 2013 года было объявлено, что распределение на полуфиналы будет проведено 17 января 2013 года в старом зале города Мальмё. Страны-участницы, за исключением Дании, Норвегии и Израиля в том числе стран «Большой пятёрки» были автоматически распределены на два полуфинала и финал, остальные страны были разделены на 5 корзин. 18 января 2013 года стало известно, что распределение порядковых номеров выступления участников будет решено и представлено в апреле 2013 года.

Участники 
21 декабря 2012 года был объявлен окончательный список участников международного песенного конкурса «Евровидение 2013», состоящий из 39 стран, подтвердивших своё участие.

Возвращение 
  — После отказа от участия в связи с заявлением ряда артистов с требованием об отказе от участия в 2012 году, Армения объявила о своем возвращении в конкурс.

Отказ от участия 
  — Во время встречи с руководством Европейского вещательного союза премьер-министр Андорры Антони Марти Петит заявил, что Андорра не вернётся на «Евровидение» 2013 года из-за сокращения финансовых инвестиций.
  — 14 декабря 2012 года боснийская телекомпания BHRT объявила об отказе от участия в конкурсе Евровидение 2013 из-за финансовых причин.
  — 13 сентября 2012 года, местный телеканал «RTL Télé Lëtzebuerg» официально объявил, что Люксембург не вернётся на конкурс в 2013 году. Причиной стала нехватка трудовых ресурсов и сокращение бюджета страны.
  — 20 сентября 2012 года марокканская телерадиокомпания «SNRT» официально отказалась от возвращения на конкурс. Причины отказа оглашено не было.
  — 24 сентября 2012 года местный телеканал «Télé Monte Carlo» официально заявил об отказе Монако от участия в 2013 году. Причина отказа не была оглашена.
  — 22 ноября 2012 года польский телеканал «TVP» официально объявил об отказе от возвращения на конкурс по неизвестной причине.
  — 22 ноября 2012 года португальский телеканал «RTP» официально заявил об отказе Португалии от участия в 2013 году. Причина отказа не была оглашена.
  — 4 декабря 2012 года словацкий телеканал «STV» официально объявил об отказе Словакии от участия в 2013 году. Причина отказа не была оглашена.
  — 14 декабря 2012 года местный телеканал «TRT» официально объявил об уходе Турции из конкурса 2013 года. Основной причиной является недовольство существующей системой голосования и статуса стран «Большой пятёрки».
  — Представители чешской телерадиокомпании отказались от участия в связи с отсутствием интереса к конкурсу, не исключая, однако, возможности возвращения в 2014 году.

Несостоявшийся дебют 
  — По словам главы местной телекомпании «1FLTV» Петера Кёлбеля, из-за непредоставления правительством необходимых субсидий, у страны нет шансов для участия на Евровидении в ближайшие годы. Позднее, 17 сентября 2012 года, было окончательно принято решение, по которому государство не будет дебютировать на конкурсе в Мальмё.

Исполнители, уже участвовавшие в Евровидении ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Валентина Монетта (Евровидение 2012 — ).
 : Невена Божевич (Детское Евровидение 2007 — ).
 : Елица Тодорова и Стоян Янкулов (Евровидение 2007 — ).

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Бледар Сейко (Евровидение 2011, как бэк-вокалист Аурелы Гаче () — 13 место в полуфинале).
 : Гор Суджян (Евровидение 2010, как бэк-вокалист Евы Ривас () — 7 место).
 : Алёна Мун (Евровидение 2012, как бэк-вокалист Паши Парфения () — 11 место).

Вернувшиеся как бэк-вокалисты 
 : Хельга Вибер (Евровидение 2012, как бэк-вокалистка Compact Disco () — 24 место).

Конкурс

Первый полуфинал 
В первом полуфинале также голосуют: ,  и . Синим цветом помечены страны, прошедшие в финал.

Раздельное голосование жюри и телезрителей в первом полуфинале

Второй полуфинал 
В полуфинале также голосуют: ,  и . Синим цветом помечены страны, прошедшие в финал.

Раздельное голосование жюри и телезрителей во втором полуфинале

Финал

Раздельное голосование жюри и телезрителей в финале

Результаты

12 баллов в финале

Интересные факты

Участники и их номера 
 Несколько представителей от разных стран являлись непрофессиональными артистами, в том числе победителями национальных конкурсов песен («Поп Идол», «Голос» и др.), и даже неартистами.
 В группе участников от Швейцарии «Takasa» выступал великовозрастный рекордсмен всех конкурсов «Евровидение», 95-летний контрабасист.
 Представительница Эстонии Биргит Ыйгемеэль выступала на 6-м месяце беременности.
 Исполнительницу с Украины Злату Огневич на сцену вынес на руках 2,4-метровый великан украинского происхождения Игорь Вовковинский, живший в США.
 Представители Хорватии Klapa s Mora и Белоруссии Алёна Ланская выступали в костюмах стоимостью более 10 тысяч евро — соответственно в вышитых серебром вручную национальных камзолах и платье со стразами-кристаллами Swarovski.
 Самым технически сложным было выступление представительницы Молдавии Алёны Мун, когда в унисон повышающимся музыке и вокалу песни она была поднята на несколько метров подъёмником, скрытым под также выросшим подолом, на котором как на экране проецировалось трёхмерное изображение молний. Также скрытым под нарядом подъёмником на несколько меньшую высоту был поднят румынский исполнитель Чезар.
 В композициях многих участников можно было услышать популярный в настоящее время стиль электронной музыки — дабстеп.
 Во втором полуфинале и финале выступления финской исполнительницы Кристы Сиегфридс (с песней Marry Me с обращением просьбы руки к своему молодому человеку) закончились поцелуем с девушкой из подтанцовки в качестве призыва одобрить закон о равноправном браке в Финляндии и мире.

Оформление церемоний открытия и закрытия 
 На церемонии открытия российская исполнительница Дина Гарипова ведущим по ошибке была названа Дианой.
 В родном городе Дины Гариповой Зеленодольске на центральной площади был специально установлен большой экран, по которому сотни зрителей во главе с мэром смотрели прямые трансляции её и других выступлений конкурса до его окончания.
 На открытии конкурса (первого полуфинала) победительница прошлогоднего конкурса Лорин выступала с песней «Euphoria» в сопровождении хора 68 слабослышащих детей и детей со слабым зрением, которые пели и переводили песню на язык жестов. Хор был сформирован из учеников .
 В начале второго полуфинала на сцене-трансформере в виде огромного открытого ноутбука прошло выступление шведской группы танцоров, скейтбордистов и вело-фристайлеров.
 В перерывах между выступлениями участников в полуфиналах и финале был представлен краткий обзор значимых тенденций и исполнителей по десятилетиям прошлых конкурсов Евровидение.
 Несмотря на имеющие чрезвычайно длинный шлейф платья, ведущая Петра Меде выезжала к ожидающим результаты голосования артистам в гринрум на сигвее.
 Зрители в тёмном зале размахивали 11 тысячами зажжённых фонариков-браслетов, предоставленных Россией.

Результаты голосования 
 Впервые за 20 лет ни одна из стран бывшей Югославии не попала в финал.
 В финале выступало рекордное количество представителей стран бывшего Советского Союза — 9, при том, что участвовали 10 стран. Только представителям Латвии не удалось пробиться в финал, а Азербайджан, Украина и Россия заняли соответственно 2-е, 3-е и 5-е места.
 В финале о победе датской исполнительницы было объявлено до того, как свои баллы огласили несколько стран.
 Максимальное количество баллов (12) в финале большее количество стран дало исполнителю из Азербайджана Фариду Мамедову (10), чем победительнице из Дании Эммили де Форест (8).
 В финале мост в зале, по которому в начале прошёл парад флагов, а в конце парад команды победительницы из Дании, в связи с этой победой, стал символически олицетворять передачу эстафеты конкурса из Мальмё в соседний Копенгаген по Эресуннскому мосту.

Скандалы 
 Азербайджан формально не поставил Дине Гариповой ни одного балла, с чем не согласились директор ОТВ Азербайджана Джамиль Гулиев, посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюль-Бюль оглы и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. По распоряжению последнего, в Азербайджане на данный момент производится пересчёт голосов и согласно последним данным (SMS-голосование, высокая оценка азербайджанского жюри), Россия должна была получить от Азербайджана 10 баллов. Похожая ситуация сложилась и с голосами России, не поставившей Белоруссии ни одного балла, что вызвало скептическую реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко.
 По сообщению литовского издания 15min.lt в Литве действовала группа скупщиков голосов в пользу Азербайджана.
 Украина и Азербайджан в ходе голосования были самыми основными конкурентами, в конце голосования Фарид Мамедов, представляющий Азербайджан вышел на 2 место. Но при этом Украина выставила Азербайджану 10 баллов, Азербайджан Украину оценил максимально в 12 баллов.

Связанные события 
Букмекерские (William Hill, Ladbrokes и другие) прогнозы отдавали предпочтение представителям Дании, Украины, Норвегии, России, Азербайджана, Грузии, Италии, Германии, Швеции, Нидерландов, Сан-Марино.

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона () впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине, Эстония лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трем категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

Премия OGAE 
OGAE (; ) — одна из двух крупнейших международных фан-клубных сетей конкурса Евровидение. Она имеет филиалы по всей Европе. Образована в 1984 году в Финляндии. Все страны, когда-либо принимавшие участие в Евровидении, могут иметь свои собственные премии ОГАЕ. Страны, не имеющего своего собственного фан-клуба, с 2004 года объединены в общую организацию «OGAE Rest of World». Каждый год организация формулирует четыре некоммерческих конкурса — конкурс песни, «Второй шанс», видеоконкурс и конкурс авторской песни.

Традиционно все европейские ОГАЕ фан-клубы устраивают опрос, в ходе которых и выявляется победитель. Пятерка лучших песен по версии ОГАЕ представлена в таблице.

Премия Барбары Декс 
Премия вручается за самый безвкусный сценический костюм.

Международное голосование и телетрансляция

Глашатаи 
Порядок, в котором каждая страна объявит свои голоса, определяли жюри после результатов репетиции.
Все глашатаи показаны ниже в списке от каждой страны:

  — Джон Кеннеди О’Коннор ()
  — Йохио ()
  — Андри Джаху ()
  — Корналд Мас ()
  — Катарина Беллович ()
  — Скотт Миллс ()
  — Офер Нахшон ()
  — Майя Николич ()
  — Матиас ()
  — Ева Новодомски ()
  — Соня Арджинт ()
  — Оливия Фуртунэ ()
  — Тамилла Ширинова ()
  — Туджи ()
  — Андрей Овнанян ()
  — Федерика Джентиле ()
  — Кристина Уилер ()
  — Инес Пас ()
  — Дарья Домрачева ()
  — Анмари ()
  — Йоанна Драгнева ()
  — Барбара Луйс ()
  — Алсу
  — Эмма Хики ()
  — Рольф Роосалу ()
  — Лена Майер-Ландрут ()
  — Мария Сигрун Хилмарсдоттир ()
  — Марин Винь ()
  — Адриана Мангания ()
  — Никки Бирн ()
  — Софи Лассен-Кальке ()
  — Ивана Шебек ()
  — Андреа Ф ()
  — Лиза Циклаури ()
  — Димитар Атанасовский ()
  — Лукас Хамацос ()
  — Уршула Толь ()
  — Мелани Фремон ()
  — Игнас Крупавичюс ()

Комментаторы 

  — Джулия Земиро () и Сэм Панг ()
  — Анди Кнолль ()
  — İTV
  — Андри Джаху ()
  — Гоар Гаспарян () и Аревик Удумян ()
  — Евгений Перлин ()
  — Андре Вермёлен () и Том Де Кок (); Морин Луис () и Жан-Луи Лаайе ()
  — Деян Кукрич ()
  — Скотт Миллс () и Ана Матроник (); Грэм Нортон ()
  — Габор Гундель Такач ()
  — Петер Урбан ()
  — Мария Козаку () и Йоргос Капудзидис ()
  — Темо Квирквелия ()
  — Оле Тёпхольм ()
  — Офер Нахшон (), Коби Менора (), Амит Котлер () и Юваль Каспин (), Рон Левенталь (), Коби Ошрат () и Йахалома Бат-Порат()
  — Марти Уилан (); Шей Бирн () и Збышек Залински ()
  — Феликс Бергссон ()
  — Хосе Мария Иньиго ()
  — Федерика Джентиле (), Марко Ардеманьи (), Филиппо Солибелло () и Наташа Лузенти ()
  — Роман Райфельд и Калдыбек Жайсанбай
  — Мелина Карагеоргиу ()
  — Валтерс Фриденбергс () и Карлис Бумейстарс ()
  — Дарюс Ужкурайтис ()
  — Каролина Петковска ()
  — Гордон Бонелло () и Родни Гаучи ()
  — Лидия Скарлат ()
  — Ян Смит () и Даниэль Деккер ()
  — Улав Виксмо Слеттан (); Ронни Бреде Осе (), Силье Тересе Рейтен Норднес () и Ингве Хустад Рейте ()
  — Сильвия Алберту ()
  — Яна Чурикова и Юрий Аксюта
  — Лиана Станчу ()
  — Лия Фьорио () и Джиджи Рестиво (); Джон Кеннеди О’Коннор ()
  — Душка Вучинич () и Драголюб Илич (); Сильвана Гружич ()
  — Андрей Хофер ()
  — будет объявлен
  — Айно Тёллинен () и Юусо Мякиляхде (); Санна Койо () и Йорма Хиетамяки (); Эва Франц () и Йохан Линдрос ()
  — Одри Шово () и Бруно Берберес (); Сириль Феро () и Мирей Дюма ()
  — Тимур Мирошниченко () и Татьяна Терехова (), Олена Зелинченко ()
  — Душко Чурлич (), Роберт Урлич ()
  — Сабрия Вулич ()
  — Юзефин Сундстрём (); Каролина Норен (), Ронни Риттерланд () и Бьёрн Челльман ()
  — Свен Эпине () и Алессандро Бертольо (); Жан-Марк Ришар () и Никола Таннер ()
  — Марко Рейкоп (); Март Юур () и Андрус Кивиряхк ()

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
2013 год в музыке
Май 2013 года
2013 год в телевидении